Siefarth ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Siefarth (1929–2002), deutscher Journalist
 Thorsten Siefarth (* 1966), deutscher Rechtsanwalt und Autor

Siehe auch:
 Siefart